Grotekerksbuurt (Dordrecht) - straat in Dordrecht
 Grotekerksbuurt 56 - monument in Dordrecht
 Grotekerksbuurt 80 - monument in Dordrecht